

Sanità 
 Mutua o cassa mutua, sistema corporativo di assistenza sanitaria in Italia, sostituito nel 1980 dal servizio sanitario nazionale

Assicurazioni 
 Mutua – sinonimo delle Società di mutuo soccorso
 Mutua assicuratrice – tipo di società mutualistica italiana che opera nel settore assicurativo
 Reale Mutua Assicurazioni – mutua assicuratrice italiana con sede a Torino

Altro 

 Mutua Madrid Open – torneo di tennis